Посетители Тонги должны получить визу, если они не приезжают из страны, освобождающей от визы, или из страны, дающей право на получение визы по прибытии. Заявления на получение визы должны быть отправлены главному сотруднику иммиграционной службы в Нукуалофе. Все посетители должны иметь паспорт, действительный в течение 6 месяцев.

Карта визовой политики

Освобождение от получения визы 
Владельцам паспортов следующих 33 юрисдикций не требуется виза для въезда в Тонгу:
  Все граждане ЕС, за исключением Ирландии (90 дней в течение любого 180-дневного периода)
  Китай (30 дней)
  Израиль (90 дней)
  Объединенные Арабские Эмираты (60 дней)
  Норвегия (90 дней в течение 180 дней)
  (90 дней в течение 180 дней)

Виза по прибытии 

Граждане из следующих 37 стран и территорий могут получить бесплатную визу по прибытии (действует в течение 31 дня, продлевается до 6 месяцев) в Тонгу:

  Австралия
  Багамские острова
  Барбадос
  Бразилия
  Бруней
  Канада
  Доминика
  Фиджи
  Гонконг
  Ирландия
  Израиль
  Япония
  Кирибати
  Малайзия
  Макао

Такая же политика распространяется на владельцев дипломатических или служебных паспортов Китая.

Cоглашение о взаимной отмене виз 
  Европейский союз: Тонга подписала соглашение о взаимном отказе от визы с Европейским союзом 20 ноября 2015 года, которое было применено на временной основе со дня, следующего за датой подписания, и полностью ратифицировано 8 июня 2016 года. Это соглашение позволяет всем гражданам государств, которые являются договаривающимися сторонами Шенгенского соглашения, оставаться без визы в течение максимального периода 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
  Китай: Cоглашение о взаимной отмене виз было подписано между правительствами Китая и Тонги 9 июня 2016 года и действует с 19 августа 2016 года. [3] Соглашение позволяет гражданам соответствующих стран оставаться без визы в течение 30 дней The agreement allows citizens of the respective countries to stay for 30 days without a visa..
  Израиль: Cоглашение о взаимной отмене виз, подписанное между правительствами Израиля и Тонги, действует с апреля 2017 года.
 Объединенные Арабские Эмираты: Меморандум о взаимопонимании был подписан в апреле 2018 года и вступил в силу 24 мая 2018 года, что позволяет гражданам Объединенных Арабских Эмиратов иметь все типы паспортов без визы до 60 дней.

Примечания

Ссылки 
 Генеральное консульство Тонги в Сан-Франциско
 ЕС и Королевство Тонга подписали Соглашение об отмене краткосрочной визы, Министерство информации и коммуникаций Тонги

Визовая политика по странам
Внешняя политика Тонги